|}
Die Bahnstrecke Skalsko–Stará Paka ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der Lokalbahn Sudoměř-Skalsko–Alt Paka (tschech.: Místní dráha Sudoměř-Skalsko–Stará Paka) als landesgarantierte Lokalbahn erbaut wurde. Sie zweigt in Skalsko von der Bahnstrecke Mšeno–Dolní Cetno ab und führt über Mladá Boleslav (Jungbunzlau), Sobotka und Lomnice nad Popelkou (Lomnitz an der Popelka) nach Stará Paka (Altpaka).

Nach einem Erlass der tschechischen Regierung ist die Strecke seit dem 20. Dezember 1995 als regionale Bahn („regionální dráha“) klassifiziert.

Geschichte 
Am 19. Januar 1904 wurde den Herren Heinrich G. Maštálka aus Sobotka, Wenzel Hanoušek aus Jungbunzlau, Theodor Mastný aus Lomnitz, Wenzel Michal aus Jungbunzlau und Cyrill Papoušek aus Groß Wschelis die Konzession erteilt, eine als normalspurige Lokalbahn auszuführende Locomotiveisenbahn von der zwischen den Stationen Sudoměř und Skalsko der Lokalbahn Mscheno–Unter Cetno neu zu errichtenden Station Sudoměř-Skalsko über Jungbunzlau und Unter-Bautzen nach Altpaka zu errichten.

Am 26. November 1905 wurde der erste Abschnitt von Sudoměř-Skalsko über Mladá Boleslav (Jungbunzlau) bis Sobotka eröffnet. Die restlichen Streckenabschnitte wurden am 1. Juni 1906 (Lomnice nad Popelkou–Stará Paka) und 24. September 1906 (Sobotka–Lomnice nad Popelkou) in Betrieb genommen. Den Betrieb führte die k.k. Staatsbahnen (kkStB) für Rechnung der Eigentümer aus.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns im Oktober 1918 ging die Betriebsführung an die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) über. Am 1. Januar 1925 wurde die Lokalbahn Sudoměř-Skalsko–Alt Paka verstaatlicht und die Strecke wurde ins Netz der ČSD integriert. Sie wurde fortan von der Staatsbahndirektion (Ředitelství státních drah) Hradec Králové verwaltet.

Im Zweiten Weltkrieg lag die Strecke zur Gänze im Protektorat Böhmen und Mähren. Betreiber waren jetzt die Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren (ČMD-BMB). Am 9. Mai 1945 kam die Strecke wieder vollständig zu den ČSD.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Im Jahresfahrplan 2013 wird die Strecke in einem angenäherten Zweistundentakt in den Relationen Mělník–Lomnice nad Popelkou und Lomnice nach Popelkou–Stará Paka von Personenzügen bedient.

Seit Oktober 2018 wird der Streckenabschnitt zwischen Katusice und Bukovno umfassend instand gesetzt. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist ein regelmäßiger Zweistundentakt im Reiseverkehr zwischen Mlada Boleslav und Mělník vorgesehen. Im Bahnhof Katusice kreuzen die Züge  dann jeweils zur üblichen Symmetrieminute. Sowohl in Mlada Boleslav als auch in Mělník werden dann die Anschlüsse aus und in alle Richtungen erreicht werden können.

Fahrzeugeinsatz 

Für Rechnung der Lokalbahn Sudoměř-Skalsko–Alt Paka beschaffte die kkStB zwei Lokomotiven der Reihe 178 und drei der Reihe 99. Die Lokomotiven besaßen die Betriebsnummern 178.43 bis 44 und 99.57 bis 60. Die vier Lokomotiven der Reihe 99 trugen die Namen BOLESLAV, SOBOTKA, LOMNICE und GERSTNER.

Ab Ende der 1920er Jahre setzte die ČSD auch moderne Motor-Triebwagen der Reihen M 130.1 und M 120.4 ein. Die alten Lokalbahnlokomotiven wurden in den 1930er Jahren durch die Reihe 423.0 ersetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierten lange Zeit die Triebwagen der Reihe M 131.1 den Personenverkehr, bis sie in den 1970er Jahren durch solche der Reihe M 152.0 (heute: 810) abgelöst wurden. Heute wird der Reiseverkehr fast ausschließlich mit den Triebwagen-Einheiten der ČD-Baureihe 814 abgewickelt.

Literatur 

 Karel Jirásko, Kamil Brož: 100 let železnice Sobotka–Libuň–Lomnice nad Popelku–Stará Paka; Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelku 2006

Weblinks 

 Strecke 076 Mladá Boleslav–Mělník auf www.zelpage.cz
 Strecke 064 Mladá Boleslav–Stará Paka auf www.zelpage.cz

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien